Ciudadela (Buenos Aires) — cidade da Argentina
Ciutadella de Menorca — município das Baleares, Espanha

Ver também 
Cidadela — tipo de fortaleza

Desambiguações de topônimos